Caramba steht für:

 Caramba, ein aus dem Spanischen entlehntes Fluchwort
 Caramba (Band), eine schwedische Band
 Caramba Chemie, ein deutsches Unternehmen

 La Caramba, Künstlername von María Antonia Vallejo Fernández (1751–1787), spanische Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Karamba Diaby
 Abou Karamba Kassamba
 Karramba Liroy